Walter Devereux ist der Name folgender Personen:

* Walter Devereux (Ritter, † 1402), englischer Ritter und Politiker
 Walter Devereux (Ritter, 1411) (1411–1459), englischer Ritter und Politiker
 Walter Devereux, 1. Baron Ferrers of Chartley (1432–1485), englischer Adliger und Militär
 Walter Devereux, 1. Viscount Hereford (um 1491–1558), englischer Adliger
 Walter Devereux, 1. Earl of Essex (1539–1576), englischer Adliger und Militär